Флогопи́т, или флогони́т (от  — огненный? яркий; в связи с его окраской) — минерал подкласса слоистых силикатов, магнезиальная маложелезистая слюда изоморфного ряда биотит — флогопит. Происхождение флогопита магматическое, метаморфическое, метасоматическое. Флогопит встречается в ультрабазитах, кимберлитах и карбонатитах, в магнезиальных скарнах и кальцифирах.

Описание 
Флогопит кристаллизуется в моноклинной сингонии, образуя пластинчатые, таблитчатые или призматические кристаллы псевдогексагонального облика, часто бочонкообразные (cо штриховкой на гранях призмы), размеры которых в единичных случаях достигают двух и более метров. Обычно образует листовато-пластинчатые и чешуйчатые агрегаты.

Цвет красновато-, желтовато-, зеленовато-коричневый, зелёный, жёлтый (до бесцветного).

Твёрдость (Шкала Мооса) — 2-3.

Плотность 2,78—2,85 г/см3.

Спайность весьма совершенная в одном направлении.

Диэлектрик.

Месторождения 
В России находится крупнейшая в мире Алданская флогопитоносная провинция (Эмельджакское, Тимптонское, Куранахское и др. месторождения), а также месторождения на Кольском полуострове (Ковдорское и др.), в Иркутская обл. (Слюдянка) и др.; за рубежом — на Мадагаскаре, в Канаде, Шри-Ланке, Индии, КНДР.

Самый крупный официально зарегистрированный кристалл флогопита был найден в шахте Лейси, провинция Онтарио, Канада. Размеры кристалла составили 10 × 4,3× 4,3 м, а вес около 330 тонн. Подобный кристалл был также найден в Карелии.

Примечания

Литература 
 
 Флогопит в книге «Минералы Кольского полуострова»
 Калинин П. В. Генезис флогопитовых месторождений. В сб.: «Флогопит. месторожд. Слюдянского района». Тр. ВИМС, 1939, вып. 150. \ Слюдянка
 Коржинский Д. С. Биметасоматические флогопитовые и лазуритовыё месторождения архея Прибайкалья. Тр. Ин-та геолог, наук АН СССР, 1947, вып. 29.
 Коржинский Д. С. Петрологический анализ флогопитовых и мусковитовых месторождений Восточной Сибири в книге «Слюда», М. — Л., 1937, стр. 93 — 114.
 Флогопитовые месторождения Слюдянского района. — Тр. ВИМС, вып. 150.
 Загибалов Я. Н. Материалы к экспертизе запасов месторождений флогопита Алданского района ЯАССР по состоянию на 1.1.1954 г. — Рукопись. 1955 г. Хранится в ВГФ и ТГФ г. Якутск, геол.управление. 350 стр.
 Загибалов Я. Н. Подсчет запасов Тимптонских и Верхне-Эмельджанских месторождений флогопита Алданского района ЯАССР по состоянию на 1.1.1955 г. — Рукопись. Хранится в ВГФ и ТГФ г. Якутск, геолог. управление. 500 стр.

Ссылки 
 Флогопит в базе минералов
 Флогопит в каталоге минералов
 Флогопит в геовикипедии

Силикаты (минералы)
Слюды
Минералы магния
Минералы калия
Минералы фтора